Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Tom Leonard che hanno battuto in finale Clark Graebner e Erik Van Dillen 6-4, 4-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1971